Да́рья Серге́евна Ко́робова (род. 7 февраля 1989 года, Электросталь, Московская область) — российская синхронистка. Олимпийская чемпионка 2012.

Восьмикратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, обладательница Кубка мира, пятнадцатикратная чемпионка России.

Спортивная карьера 
В 2008 году в розыгрыше Мирового трофея Международной федерации водных видов спорта по синхронному плаванию сборная России выступала юниорским составом. Коробова с Анжеликой Тиманиной в произвольной программе дуэтов стали третьими.

В 2009 году в составе сборной России стала двукратной чемпионкой мира. Сначала первенствовала в технической программе, а затем с — в произвольной.

В 2010 году на чемпионате Европы в Будапеште приняла участие в соревновании групп и комбинации и завоевала две золотые медали.

В 2013 году на летней Универсиаде в Казани выиграла две золотые медали: в соревновании групп и комбинации.

В том же году на чемпионате мира в Барселоне стала победительницей в соревновании групп и комбинации.

Государственные и ведомственные награды 
 Орден Дружбы (13 августа 2012 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания).
 Заслуженный мастер спорта России (5 апреля 2010 года).
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (19 июля 2013 года) — за высокие спортивные достижения на XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года в городе Казани.

Примечания 

Синхронисты России
Чемпионы мира по синхронному плаванию
Чемпионы Европы по синхронному плаванию
Синхронисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Олимпийские чемпионы от России
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Олимпийские чемпионки по синхронному плаванию